

Geografia 
 Brem-sur-Mer – comune nel dipartimento della Vandea (Paesi della Loira, Francia)

Persone 
 Bonaventura Brem (1755-1818) – monaco tedesco
 Nikolaus Brem (1877-1957) – monaco tedesco
 Beppo Brem (1906-1990) – attore tedesco
 Luitgard Brem-Gräser (1919-2013) – psicologa tedesca
 Rolf Brem (1926-2014) – scultore svizzero
 Ilse Brem (1945) – poetessa austriaca
 Rudolf Waldemar Brem (1948) – attore tedesco
 Marty Brem (1959) – cantante e produttore discografico austriaco
 Wilhelm Brem (1977) – sciatore tedesco
 Eva-Maria Brem (1988) – sciatrice austriaca